The Secret Life of Walter Mitty (kort verhaal), een kort verhaal uit 1939 van James Thurber.
The Secret Life of Walter Mitty (1947), een verfilming van Thurbers verhaal uit 1947.
The Secret Life of Walter Mitty (2013), een verfilming van Thurbers verhaal uit 2013.